Verdin est une rivière traversant le Cher.
La famille des chloropséidés (ou Chloropseidae) comprend les 8 espèces de verdins appartenant au genre Chloropsis.
.

Patronyme 

 Éric Verdin (né en 1971), comédien, auteur et metteur en scène français ;
 Joris Verdin (né en 1952), organiste et compositeur belge ;
 José Verdin (né en 1948), personnalité belge, directeur de la Fondation André Renard ;
 Lucien Verdin, footballeur français des années 1920.

Voir aussi
 Auripare verdin, une espèce de passereaux ;
 Piprite verdin, une espèce de passereaux ;
 Tyranneau verdin, une espèce de passereaux ;
 Verdin de Jerdon, une espèce d'oiseaux.